Санта Тереса дел Тереро има више значења:

 Санта Тереса дел Тереро (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Тереса дел Тереро, Аројо Секо (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику